Фёдор Иванович Ашмаров (, деревня Большие Яуши, Казанская губерния — 19 июля 1944, дер. Сунуплява, Латвийская ССР) — Герой Советского Союза, стрелок 1-й стрелковой роты 375-го стрелкового полка 219-й Идрицкой стрелковой дивизии 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта, красноармеец.

Биография 
Родился в крестьянской семье. По национальности — чуваш. Получил среднее образование. Рано остался сиротой. Ходил с сумой по соседним селениям, работал батраком. Участник Гражданской войны. Воевал в составе 1-й Конной армии. В 1930 году вместе с семьей переехал в Красноярский край на постоянное место жительство. С лета 1941 года работал на заводе «Красмаш» в Красноярске.

В апреле 1944 года был призван в ряды Красной Армии. Воевал в составе 375-го стрелкового полка 219-й стрелковой дивизии. Участвовал в освобождение Прибалтики от гитлеровцев.

19 июля 1944 года, выбив фашистов с тактически важной высоты 144, прикрывающей посёлок Рунданы, взвод старшего сержанта Хакимьяна Рахимовича Ахметгалина, в составе которого был и красноармеец Ф. И. Ашмаров, оказался в окружении. 11 бойцов Красной Армии несколько часов вели неравный бой с численно превосходящими силами противника. Им удалось уничтожить более двухсот немецких солдат и офицеров. Все участники обороны высоты пали смертью храбрых (кроме Василия Андронова, Урунбая Абдуллаева и Тишебая Карабаева).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Ашмарову Фёдору Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды 
 Герой Советского Союза (посмертно)
 Орден Ленина
 Орден Славы 3-й степени

Память 
 В 1947 году прах погибших героев был перенесён в парк города Лудза (Латвия). На месте подвига установлен обелиск с именами Героев, а в городе Лудза — памятник.
 Улица в районном центре Вурнары Чувашии названа в честь Ф. И. Ашмарова.

Примечания

Литература 
 Чувашская энциклопедия

Ссылки 
 

Персоналии:Красноярский машиностроительный завод
Первоконники
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные в Лудзе